Лос-Альгодонес (), полное официальное наименование Висенте-Герреро (Альгодонес) () — пограничный посёлок в Мексике, штат Нижняя Калифорния, входит в состав муниципалитета Мехикали. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Населенный пункт основан 27 июля 1894 года.

Является центром одноимённой общины ().

Висенте-Герреро является самым северным населённым пунктом Мексики, располагаясь на самой границе с США, напротив поселения , недалеко от города Юма.

Примечания 

Населённые пункты Нижней Калифорнии